Мога (, ) — испанская и румынская фамилия.

Известные носители:
 Мога, Джеймс (род. 1983) — южносуданский футболист. 
 Мога, Мариус (род. 1981) — румынский музыкант, член группы Morandi.
 Мога, Эдуардо (род. 1962) — испанский поэт, переводчик, литературный критик.
 Мога, Янош (1784—1861) — венгерский военачальник.

Топонимы 
 Мога — округ в индийском штате Пенджаб.
 Мога — административный центр округа Мога.

Другое 
 Мога — сибирское блюдо из сушёных грибов.